

Patronyme 
 Albrecht von Kessel (1902-1976), diplomate allemand,
 Amanda Kessel (née en 1991), joueuse de hockey sur glace américaine,
 Barney Kessel (1923-2004), guitariste de jazz américain,
 Bernhard von Kessel (1817-1882), général prussien,
 Cathy Kessel, mathématicienne américaine,
 Emil von Kessel (1804-1870), général prussien,
 Ferdinand van Kessel (1648-1696), peintre anversois,
 Georgina Kessel Martínez économiste mexicaine,
 Gustav von Kessel (1760-1827), général prussien,
 Gustav von Kessel (1797-1857), général prussien,
 Gustav von Kessel (1846-1918), général prussien,
 Ingrid van Kessel (née en 1959), femme politique belge flamande, membre de CD&V,
 Jan van Kessel (1626-1679), peintre flamand de natures mortes,
 Jan van Kessel le jeune (1654-1708), fils de Jan van Kessel, peintre de natures mortes,
 Jan van Kessel (dit Kessel d'Amsterdam) (1641-1680), peintre néerlandais de paysages,
 Jean-Jacques Kessel (1772-1847), militaire français du Premier Empire,
 John Kessel (né en 1950), écrivain américain de science-fiction,
 John Van Kessel (né en 1969), joueur professionnel de hockey sur glace canadien,
 Joseph Kessel (1898-1979), aventurier, journaliste et romancier français né en Argentine,
 Leonard Kessel (1518-1575), prêtre jésuite belge, fondateur du collège de Cologne  
 Loris Kessel (1950-2010), pilote automobile suisse, 
 Martin Kessel (1901-1990), écrivain allemand,
 Mortimer von Kessel (1893-1981), General der Panzertruppe allemand durant la Seconde Guerre mondiale, 
 Patrick Kessel, Grand Maître du Grand Orient de France de 1994 à 1995, 
 Phil Kessel (né en 1987), joueur de hockey sur glace américain, 
 Philippe van Kessel (né en 1946), acteur, metteur en scène et directeur de théâtre belge,
 Sophie von Kessel (née en 1968), actrice allemande,
 Théodorus van Kessel (vers 1620-1696), graveur flamand
 Tom van Kessel (1994-), acteur néerlandais
 Famille t'Serclaes de Kessel

Toponymes

Allemagne 
 Kessel est une section de la commune allemande de Goch

Belgique 
 Kessel est une section de la commune belge de Nijlen
 Kessel-Lo est un faubourg oriental de la ville belge de Louvain située en Région flamande dans le Brabant flamand.

Pays-Bas 
 Kessel est un village de la province du Limbourg.
 Kessel est un village et une ancienne commune des Pays-Bas de la province du Brabant-Septentrional, aujourd'hui intégrée dans la commune de Lith
 Kessel-Eik , village de la commune de Peel en Maas

Fiction 
 Kessel est une des planètes de Star Wars

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme